Stor-Nottjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Nottjärnen, Norrbotten, sjö i Luleå kommun,  (7,29 ha)
Stor-Nottjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (20,5 ha)

Se även
Nottjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn